Androció (orador), orador atenès 
 Androció (historiador), historiador atenès